Чарко Пријето има више значења:

 Чарко Пријето, Ел Паломар (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Чарко Пријето (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чарко Пријето (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Чарко Пријето (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чарко Пријето (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Чарко Пријето (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Чарко Пријето (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чарко Пријето (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику